Сет Бенджамин Гессель Грин (, род. 8 февраля 1974, Филадельфия) — американский актёр, продюсер, комик, сценарист, режиссёр и писатель. Обладатель премии «Эмми».

Ранние годы 
Сет Грин родился в Овербрук парк, Филадельфия, Пенсильвания, США. Родители Сета — Герб Грин — учитель математики и Барбара Гессель — художница. Он посещал общественную школу и играл в футбол. Стать актёром Сет решил в шесть лет, после того, как будучи в летнем лагере, увидел представление «Хелло, Долли!».

Карьера 
Актёрскую карьеру Сет Грин начал в 1983 году. Одна из первых его ролей была в фильме «Отель Hью-Хэмпшир». В 1987 году Сет сыграл ещё одну свою известную роль в фильме Вуди Аллена «Дни радио», а в 1990 году исполнил роль маленького Ричарда Тозиера в телефильме «Оно». Гораздо позже, в 2005 году, создал мультсериал «Робоцып». С 1999 года озвучивает Криса в «Гриффинах» и «Шоу Кливленда». Подарил свою внешность и голос персонажу Джеффу «Джокеру» Моро в играх Mass Effect (2007), Mass Effect 2 (2010) и Mass Effect 3 (2012).

Личная жизнь 
Сет Грин — друг Брекина Мейера, Дональда Фэйсона и Эми Смарт. С 2008 года встречался с актрисой и моделью Клэр Грант. Пара поженилась 1 мая 2010 года, живут в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Актёрские работы

Другие работы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 
 Страница «Робоцып» на AdultSwim.com
 

Дети-актёры США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии «Энни»
Лауреаты премии «Молодой актёр»